Charles Greely Loring ist der Name folgender Personen:

* Charles Greely Loring (Jurist) (1794–1867), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Charles Greely Loring (Kurator) (1828–1902), US-amerikanischer Kurator und Museumsleiter